bł. Marta Le Bouteiller (1816–1883) – francuska zakonnica
 bł. Marta Wiecka (1874–1904) – polska szarytka

Zobacz też:
 Święta Marta